Maru kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Maru, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Iran 

 Kūh-e Marū (berg i Iran), Esfahan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar